Bijvoet ist der Familienname folgender Personen:
 Arie Bijvoet, niederländischer Fußballspieler
 Bernard Bijvoet (1889–1979), niederländischer Architekt
 Johannes Martin Bijvoet (1892–1980), niederländischer Chemiker